Murhard ist der Name von

 Friedrich Wilhelm August Murhard (1778–1853), deutscher Mathematiker, Rechtsgelehrter, Schriftsteller und Bibliothekar
 Johann Karl Adam Murhard (1781–1863), deutscher Nationalökonom, Rechtsgelehrter, Archivar und Schriftsteller

Siehe auch: 
 Universitätsbibliothek Kassel (Universitätsbibliothek Kassel – Landesbibliothek und Murhardsche Bibliothek der Stadt Kassel)
 Murrhardt